Kazimierz Leon Sapieha (1609–1656) –  podkanclerzy litewski, marszałek nadworny litewski, pisarz wielki litewski i sekretarz królewski
 Kazimierz Leon Sapieha (1697–1738) – generał,  wojewoda brzeskolitewski,

Zobacz też 
 Kazimierz Sapieha
 Leon Sapieha